Скородинцы:

 Скородинцы — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии;
 Скородинцы — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.